

Patronyme 

 Bolette Petri-Sutermeister (née le  à Kriens en Suisse) est une écrivaine hèlvéto-danoise 
 Carl Adam Petri (1926-2010), mathématicien et informaticien allemand (voir ci-dessous réseau de Petri).
 Christian Frédéric Petri (1826-1907), personnalité luthérienne alsacienne, cousin d'Émile Georges Charles Petri.
 Egon Petri (1881-1962), pianiste néerlandais naturalisé américain.
 Elio Petri (1929-1982), réalisateur et scénariste italien.
 Émile Georges Charles Petri, (1852-1918) personnalité luthérienne alsacienne, homme politique, cousin de Christian Frédéric Petri.
 György Petri (1943-2000), écrivain hongrois.
 Heather Petri (1978-), joueuse de water-polo américaine.
 Hans Petri (1877-1945), General der Infanterie allemand pendant la Seconde Guerre mondiale.
 Heinrich Petri (1508-1579), éditeur-imprimeur allemand.
 Heinrich Petri (1834-1872), peintre allemand, père de Philipp Petri.
 Hella Petri, actrice française, active du début des années 1960 à la fin des années 1990.
 Julius Richard Petri (1852-1921), bactériologiste allemand (voir ci-dessous boîte de Petri).
 Lamberto Petri (1910-1964), footballeur italien.
 Laurentius Petri (1499-1573), prêtre suédois, premier archevêque luthérien de Suède.
 Mario Petri (1922-1985), baryton-basse italien.
 Michala Petri (1958-), virtuose danoise de la flûte à bec.
 Nina Petri (1963-), actrice allemande.
 Olaus Petri (1493-1522), ecclésiastique, écrivain et contributeur majeur à la Réforme protestante en Suède.
 Philipp Petri (1800-1868), peintre allemand.

Autres 
 La boîte de Petri, utilisée en biologie comme milieu de culture, a été créée par Julius Richard Petri.
 Réseau de Petri, modèle mathématique créé par Carl Adam Petri.
 Kuribayashi, devenu Petri en 1962, fabricant japonais d'appareils photographiques.
Patronyme anglais